Quế Phong (Nghệ An)
 Quế Phong (Quảng Nam)